Gormaz steht für:

 Gormaz (Soria), Gemeinde in Spanien in der Provinz Soria
 Schlacht von San Esteban de Gormaz (917), zwischen dem König von León und dem Kalifen von Córdoba
 Vidal Gormaz (Schiff), Forschungs- und Vermessungsschiff der chilenischen Marine (1964)

Gormaz ist der Familienname folgender Personen:

 Leyre Romero Gormaz (* 2002), spanische Tennisspielerin

Weiteres:
 Castillo de Gormaz, Burg in Spanien
 San Esteban de Gormaz, Gemeinde in Spanien in der Provinz Soria